Oreamuno ist der Name folgender Personen:

 Alberto Oreamuno Flores (1905–1980), costa-ricanischer Professor für Medizin und Politiker
 Eusebio Figueroa Oreamuno (1827–1883), costa-ricanischer Politiker
 Francisco María Oreamuno Bonilla (1801–1856), von 1844 bis 1846 Jefe de Estado von Costa Rica
 Joaquín de Oreamuno y Muñoz de la Trinidad (1755–1827), Militär und 1823 Staatschef von Costa Rica
 Próspero Fernández Oreamuno (1834–1885), von 1882 bis 1885 Präsident von Costa Rica
 Ricardo Jiménez Oreamuno (1859–1945), Präsident von Costa Rica

Siehe auch:
 Oreamuno ist der Name eines Kantons in Costa Rica, siehe Oreamuno (Kanton)